Luiana steht für:

 Luiana (Angola), Verwaltungseinheit
 Luiana (Fluss) in Angola
 Luengue-Luiana-Nationalpark in Angola